Лінія — геометричний об'єкт, геометричне місце точок, що задовільняє певне рівняння.
 Лінія — село, Львівська область, Львівський район
 Лінія — у значенні вулиця. Розповсюджений вираз на Донбасі, також назва вулиць у Пущі-Водиці.
 Лінія — одиниця довжини в англійській та російській системах мір.
 Українська лінія — військово-інженерна система земляних укріплень у 1731–1764 роках на південному заході Російської імперії.
 Чиста лінія — сукупність організмів, що мають великий відсоток генетичної однорідності та гомозиготних генів, через те що вони отримані в результаті інбридингу.